Китайгородский сельский совет:
 Китайгородский сельский совет — входит в состав Томаковского района Днепропетровской области Украины.
 Китайгородский сельский совет — входит в состав Царичанского района Днепропетровской области Украины.